Stati Uniti d'America
 Crawfordsville – città della Contea di Crittenden, Arkansas
 Crawfordsville – capoluogo della Contea di Montgomery, Indiana
 Crawfordsville – città della Contea di Washington, Iowa
 Crawfordsville – città della Contea di Taliaferro, Georgia
 Crawfordsville – census-designated place della contea di Linn, Oregon